Thaya kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Thaya (vattendrag),

Österrike 

 Thajabach, vattendrag, Steiermark, 
 Deutsche Thaya, vattendrag, Niederösterreich, 
 Thaya (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar